Gernert steht für:
 Gernert, Familienname, siehe Gerner (Familienname)

Gernert ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Gernert (* 1956), deutscher Unternehmer sowie ehemaliger Journalist und American-Football-Funktionär
 Dörte Gernert (* 1944), deutsche Historikerin
 George Gernert (um 1630–vor 1693), Gerichtsprimus und Dorfrichter in Rochlitz an der Iser
 Lutz Gernert (* 1961/1962), deutscher American-Football-Spieler
 Melanie Gernert (* 1987), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Sebastian Gernert (1500–nach 1544), deutscher Pädagoge, Supremus der Lateinschule Kitzingen 1538/44
 René Giessen (* 1944), eigentlich Rainer Gernert, Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Liste der Adels- und Patriziergeschlechter namens Gernert